Грегр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грегр, Эдвард (1827—1907) — австро-венгерский чешский врач, публицист, журналист и политик.
 Грегр, Юлиус (1831—1896) — чешский публицист и политический деятель.